Sebastián Luzuriaga (nacido el 16 de mayo de 1996) es un jugador profesional del fútbol argentino que juega como lateral derecho.

Sebastián nació en Buenos Aires y realizó todas las inferiores en el Club Atlético Platense antes de firmar su primer contrato profesional con el mismo equipo en 2017. El formó parte de una camada de jugadores categoría "1996" que llegó a la primera división del club como Agustín Palavecino, Juan Infante o Nicolás Lugli.

Obtuvo un campeonato con la reserva contra Deportivo Riestra en 2016 y formó parte del plantel que ascendió a la Primera B Nacional en 2018.

Abandonó el club de Saavedra el 1 de julio de 2019.

En febrero de 2020 se unió al Miami Beach Club de Fútbol, situado en la ciudad de Miami, donde juega con el italiano Paolo De Ceglie.

Posición y estilo de juego 
Su posición natural es defensor por la derecha. Pero puede cubrir más puestos: lateral por izquierda, mediocampista central defensivo y mediocampista por derecha. Se caracteriza por tener un juego de área a área y mucha intensidad durante los 90 minutos.

Enlaces externos 
 
  Noticia de firma de contrato en la web del Club Atlético Platense
  Noticia sobre el campeonato obtenido por la reserva.

Futbolistas de la Ciudad de Buenos Aires